Leles kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Leles, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Leles, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar